Chauffeur peut faire référence à :
 une personne dont le métier est de chauffer :
 une personne qui, dans le rivetage à chaud, était chargée de chauffer les rivets;
 une personne dont le métier consiste essentiellement à alimenter en combustible une chaudière sur une installation immobile (par exemple la chaudière d'une machine à vapeur d'une fabrique) ou mobile (locomotive à vapeur, fardier de Cugnot, bateau)
 Les Chauffeurs, une bande organisée pratiquant l'extorsion par le biais de la torture; ils « chauffaient » les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où elles avaient dissimulé leur fortune (argent, bijoux)
 par extension un chauffeur de salle, animateur du public dans un spectacle ou sur un plateau de télévision,

 un conducteur de véhicule routier:
 chauffeur de bus,
 chauffeur de maître,
 chauffeur de poids-lourd,
 chauffeur de taxi,
 chauffeur-livreur.

NB : Dans le chemin de fer, les trains sont conduits par un mécanicien. À l'époque des locomotives à vapeur, il était accompagné d'un chauffeur, dont le rôle était d'entretenir le feu dans la chaudière de la locomotive.

Notes et références

Voir aussi 

 Chauffage

Métier des transports